Гаусс Карл Фрідріх — німецький математик, фізик.
 Гаус — одиниця вимірювання магнітної індукції в системі СГС.
 Хауз — напрямок танцювальної електронної музики.
 Грегорі Хаус — головний герой телесеріалу «Доктор Хаус».